Bomba — dispositivo explosivo
Bombinha — tipo de fogo de artifício muito utilizado em festividades
Bomba hidráulica — máquina hidráulica com a finalidade de recalcar, elevar, impulsionar ou sugar materiais, líquidos e gasosos
Bomba de bicicleta - dispositivo para encher pneus de bicicleta
Bomba (utensílio) — dispositivo usado para beber mate ou chimarrão
Bomba (Itália) — comuna italiana
Bomba de sódio — enzima que se localiza na membrana plasmática de quase todas as células do corpo humano.
A Bomba — filme português de 2001, dirigido por Leonel Vieira
A Bomba (romance policial) — da escritora sueca Liza Marklund
Uma Bomba — Música da banda brasileira Braga Boys.

Ver também

Desambiguação